Edtmeier ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Edtmeier (1925–1982), österreichischer Humorist
 Julia Edtmeier (* 1990), österreichische Schauspielerin

Edtmeier ist der Ortsname von:
 Edtmeier (Gemeinde St. Lorenz), Ortsteil von Sankt Lorenz, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich